Holzrichter bezeichnet:

 den Richter an einem Holzgericht
 den Familiennamen folgender Personen:Bernd W. Holzrichter
 Bernd W. Holzrichter (* 1947), deutscher Journalist und Übersetzer
 Hermann Holzrichter (1910–1978), deutscher Unternehmer

Sonstiges:
 Holzrichter-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika